Wölbern steht für:

 Bankhaus Wölbern & Co. in Hamburg 
 (13908) Wölbern, ein Asteroid des Hauptgürtels

Wölbern ist der Name folgender Personen:
 Bernd Wölbern (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Wölbern († 1976), deutscher Unternehmer, Gründer des Bankhaus Wölbern & Co. 
 Werner Wölbern (* 1961), ein deutscher Theater- und Filmschauspieler